Albertus Bernard Wigman (1891–1972), Nederlands schrijver, uitgever en fotograaf
 Alexander Wigman - commandeur van Malabar van 1693-1694
 Mary Wigman (1886-1973), Duits danseres en choreografe
 Menno Wigman (geb. 1966), Nederlands dichter 
 Ronald Wigman (geb. 1954), Nederlands kunstschilder

Zie ook
 Wichman
 Wichmann
 Wiegmann